Ljungby landskommun kan syfta på:
Ljungby landskommun, Hallands län
Ljungby landskommun, Kalmar län
Ljungby landskommun, Kronobergs län